Canavieiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canavieiras (ort), Bahia, 
 Canavieiras (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar